Комаревец (значения) — топоним в России:

 Комаревец — посёлок в Урицком районе Орловской области.
 Комаревец — река в Орловской области, впадающая в реку Лубна (приток реки Цон).

См. также 
 Комаревцев
 Комаревцево